Conrad Meyer peut désigner :
 Conrad Meyer (?-1554), personnalité politique de la ville de Schaffhouse ;
 Johann Conrad Meyer (1544-1604), fils de Conrad Meyer, également personnalité politique suisse ;
 Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898), poète suisse ;
 Conrad Meyer (1922-2011), évêque anglais.